Серге́й Анатольевич Петро́в:
 Петров, Сергей Анатольевич (род. 1954) — депутат Государственной думы V и VI созывов.
 Петров, Сергей Анатольевич (род. 1958) — мэр города Ангарска.